Dvärgkulbaggar (Clambidae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Fischer von Waldheim 1821. Enligt Catalogue of Life ingår dvärgkulbaggar i överfamiljen Scirtoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Clambidae 14 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar